Miejscowości w USA:
 Rutherfordton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford
Gminy w USA:
 Rutherfordton (ang. Rutherfordton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford